Laurent Duhamel
Josh Duhamel
Georges Duhamel
Miguel Duhamel
Jean-Marie Duhamel
Henri Louis Duhamel du Monceau

Outros
19617 Duhamel

Desambiguação